Aethusa elata är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedl. och Fisch.. Aethusa elata ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
elata